Port Royale:

 Port Royale — экономическая стратегия.
 Port Royale 2 — экономический симулятор.
 Port Royale 3: Pirates and Merchants — компьютерная игра в жанре 3D стратегия, разработанная Gaming Minds Studios.

См. также 
 Порт-Ройал (значения)